Schieke ist der Familienname folgender Personen:

 Ingolf Schieke (* 1956), deutscher Dokumentarfilmer
 Jörg Schieke (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Ralph Schieke (* 1966), deutscher Natur- und Tierfilmer
Siehe auch:
 Schiecke
 Schicke
 Schiek